Jean de La Forest peut faire référence à :
 Jean  de La Forest (), seigneur et officier de la cour ducale de Savoie.
 Jean de La Forest (v.1467- v.1537), religieux et conseiller ducal de Savoie.
 Jean de La Forest, abbé de Saint-Mathieu (1486-1487).
 Jean de La Forest (1537), religieux et premier ambassadeur de France à la Sublime Porte.
 Jean de La Forest (1555-1590), seigneur.